Hay varios ríos que se llaman Noceda:

Río Noceda, es un afluente del río Mao.
Río Noceda, afluente del río Grande.
Río Noceda, afluente del río Boeza.